Justin Haber (né le  à Floriana) est un footballeur maltais évoluant actuellement à Gzira United.

Biographie

Palmarès 
 Champion de Malte en 2007.
 Coupe de Malte en 2017.

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1981
Footballeur international maltais
Gardien de but au football
Joueur du Royal Excelsior Virton
Gardien de but du Sheffield United FC
Joueur du Ferencváros TC (football)
Joueur de l'AO Kerkyra
Naissance à Malte
Joueur de l'US Quevilly-Rouen Métropole
Joueur du Birkirkara FC
Joueur du Floriana FC
Joueur du Marsaxlokk FC